«Бабий бунт» — советская оперетта, написанная в 1975 году по мотивам «Донских рассказов» лауреата Нобелевской премии по литературе М. Шолохова, в двух актах.
Композитор — Птичкин, Евгений Николаевич, автор либретто — Васильев Кирилл Владимирович, стихи — М. Пляцковский.

Оперетта повествует о 1920-х годах, когда полным ходом шло становление Советской власти. Революционные идеи не обошли стороной и Донских казаков, вызывая в женщинах острую борьбу за равноправие полов и желание доказать своим мужикам, что баба тоже человек: и права имеет, и уважения достойна.

Мелодии оперетты насыщены озорными интонациями частушек, казачьего фольклора и цыганских песен. Сюжет наполнен сценами казачьего быта и искромётным юмором.

История 
Премьеру оперетты планировалось приурочить к семидесятилетию со дня рождения М. Шолохова. После восторженного одобрения земляков писателя, в 1975 году она была исполнена в Ростовском театре музыкальной комедии, после чего очень быстро появилась в репертуаре многих музыкальных театров Советского Союза, до настоящего времени радуя любителей этого жанра в России и странах Восточной Европы.

Основные действующие лица 
 Настя
 Николка
 Стешка
 Марфа
 Федот
 Дуняша
 Дед Захар
 Семёновна
 Маринка
 Сёмка

Сюжет 
Сюжет комедии прост: в казачьем хуторе тихо и мирно текла жизнь — мужики самогон попивали, да баб поколачивали, а те ни в чём не перечили мужьям и усердно занимались домашним хозяйством. Но тут из города вернулась Настя и начала местных казачек новой жизни учить, их самосознание пробуждать. И решили бабы проучить своих мужей и женихов за беспробудное пьянство да за унижение и устроили самый настоящий бунт, только — бабий: перестали варить обед, стирать бельё, смотреть за детьми. И пошли мужики вымаливать прощенье…

Экранизации 
Телеверсия — 1977 год.

Примечания

Литература 

Оперетты на русском языке
Музыкальные произведения 1975 года